

Geografia

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Friesach (Breže)

Bułgaria 
 Breze – wieś w obwodzie Smolan
 Breze – wieś w obwodzie sofijskim

Francja 
 Brézé – gmina

Osoby 
 Jacques de Brézé – hrabia
 Louis de Brézé – hrabia
 Pierre de Brézé – hrabia